Drifton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Drifton (Alabama)
 Drifton (Florida)
 Drifton (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Driften